Името Горски извор носят две български села:

 Горски извор (Област Кърджали)
 Горски извор (Област Хасково)